La mecànica dels sòlids és la branca de la mecànica, la física i les matemàtiques que tracta el comportament de la matèria sòlida. Forma part d'un estudi més ampli conegut com a mecànica de medis continus.
 Mecànica de sòlids rígids quan només s'estudia el moviment i l'equilibri mecànic.
 Mecànica del sòlid deformable quan les accions exteriors (per exemple, forces externes, canvis de temperatura, desplaçaments, etc.) aconsegueixen que canviï la forma del material en repòs.

Enllaços externs 
 http://solidmechanics.org/ 

Solids